Си́рша У́на Ро́нан (, ; также   — Се́рша или Сёрша У́на Ро́унан; род. 12 апреля 1994, Нью-Йорк, Нью-Йорк США) — ирландская и американская актриса. Обладательница многочисленных наград, включая премии «Золотой глобус» (2018) и Critics' Choice Award (), пятикратный номинант на награду Британской киноакадемии (2008, 2010, 2016, 2018, 2020), четырёхкратный номинант на премию Американской Гильдии киноактёров (2015, 2016, 2018 — дважды) и четырёхкратный номинант на премию «Оскар» (2008, 2016, 2018, 2020) — за роли в фильмах «Искупление», «Бруклин», «Леди Бёрд» и «Маленькие женщины».

Жизнь и актёрская карьера 
Сирша Ронан родилась 12 апреля 1994 года в Нью-Йорке, США. Она — единственный ребёнок Моники (урождённая Бреннан) и актёра . Сирша и её родители переехали в Дублин, Ирландия, когда ей было три года. Семья недолго прожила в графстве Карлоу, где Сирша училась в школе Ardattin, а затем перешла на домашнее обучение. В подростковом возрасте Ронан с родителями вернулись в Дублин и поселились в посёлке Хоут.

В дошкольном возрасте Ронан снималась вместе с отцом в фильмах «Собственность дьявола», «Охота на Веронику». Дебютом в большом кино стала роль девочки-подростка в драме Джо Райта «Искупление» (2007), за которую Сирша была номинирована на премии «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA. В то же время она исполнила роли в кинокомедии «Я никогда не буду твоей» (2007) и фантастическом фильме «Город Эмбер: Побег» (2008).

В 2009 году Ронан сыграла главную роль в кинокартине Питера Джексона «Милые кости» — экранизации одноимённого романа писательницы Элис Сиболд. Героиня фильма, 14-летняя девочка Сюзи Сэлмон, стала жертвой маньяка, который заманил её в укромное место, изнасиловал и жестоко убил, спрятав затем труп в сейфе. После смерти Сюзи наблюдает за судьбами близких из своего личного параллельного мира, промежуточного между миром живых и раем, куда её душе ещё только предстоит попасть.

В 2011 году Сирша сыграла главную роль в боевике Джо Райта «Ханна. Совершенное оружие».

В 2013 году Сирша исполнила главную роль Мелани Страйдер/Странницы (Анни) в экранизации одноимённого романа Стефани Майер «Гостья». В том же году Сирша снялась в фильме Кевина Макдональда «Как я теперь люблю».

В 2014 году сыграла роль Агаты в фильме Уэса Андерсона «Отель „Гранд Будапешт“», который получил гран-при Берлинского кинофестиваля.Пробовалась на роль Полумны Лавгуд в фильме «Гарри Поттер и Орден Феникса». Также пробовалась на роли Китнисс Эвердин в фильме «Голодные игры» и Белоснежки в фильме «Белоснежка и охотник». Рассматривалась на роль Хизер в фильме «Сайлент Хилл 2», Илы в фильме «Ной» и Алой Ведьмы в фильме «Мстители: Эра Альтрона». Отказалась от ролей Тауриэли в фильме «Хоббит: Пустошь Смауга» Питера Джексона и Кити Щербацкой в фильме «Анна Каренина» Джо Райта из-за участия в других проектах.
В 2015 году сыграла главную роль в экранизации романа Колма Тойбина «Бруклин». Эта роль принесла актрисе номинации на премии «Оскар», BAFTA, «Золотой глобус» и «Премию Гильдии киноактёров США».

В 2017 году она сыграла Кристин Макферсон в трагикомедийном фильме Греты Гервиг «Леди Бёрд». Эта роль принесла актрисе премию «Золотой глобус» в номинации «Лучшая женская роль — комедия или мюзикл», а также номинации на премии «Оскар», BAFTA, «AACTA Awards» и «Премию Гильдии киноактёров США» в 2018 году.

В 2019 году Сирша воссоединилась с Гретой Гервиг и Тимоти Шаламе в картине «Маленькие женщины» — седьмой полнометражной экранизации одноимённого романа Луизы Мэй Олкотт 1868 года. Фильм рассказывает о взрослении четырёх сестёр Марч, живущих в 1860-х годах в Новой Англии во времена Гражданской войны в США. В фильмах также снялись Эмма Уотсон, Флоренс Пью, Элайза Сканлен, Лора Дерн и Мерил Стрип. Фильм получил положительные отзывы от кинокритиков и собрал в прокате 205 млн долларов. Американский институт киноискусства и журнал Time включили его в список десяти лучших фильмов 2019 года. Фильм получил шесть номинаций на 92-й церемонии вручения премии «Оскар», в том числе «Лучший фильм», «Лучшая актриса» (Ронан), «Лучшая актриса второго плана» (Пью) и «Лучший адаптированный сценарий». В результате фильм получил премию в номинации «Лучший дизайн костюмов». «Маленькие женщины» также получили пять номинаций на награду Британской академии «BAFTA», включая категории «Лучшая актриса» для Ронан и «Лучшая актриса второго плана» для Пью, и одержали победу в категории «Лучший дизайн костюмов», а также две номинации на 77-й церемонии вручения премий «Золотой глобус» категориях «Лучшая актриса в драматической картине» (Ронан) и «Лучшая оригинальная музыка» (Деспла).

Личная жизнь 
Сирша Ронан имеет двойное гражданство — американское и ирландское. Она проживает в Грейстонс, Уиклоу, Ирландия. В 2010 году в возрасте 16 лет Ронан была приглашена присоединиться к членам Академии кинематографических искусств и наук. Она также стала послом . В 2011 году Ронан приняла участие в акции  с целью редактирования популярных ирландских фильмов прошлых лет.

В 2013 году непродолжительное время встречалась с Джорджем МакКеем. Они вместе снимались в антиутопии «Как я теперь люблю». В том же году у актрисы был непродолжительный роман с британцем Максом Айронсом. В 2018 году после работы над фильмом «Две королевы» Сирша начала отношения с партнёром по съёмкам Джеком Лауденом.

Актёрские работы

Кино

Телевидение

Театр

Музыкальные видео

Награды и номинации 

Полный список наград и номинаций на сайте IMDb.com.

Примечания

Ссылки 

 
 Сирша Ронан в Vogue

Лауреаты премии «Сатурн»
Лауреаты премии «Спутник»
Актрисы театра Великобритании
Актрисы Ирландии
Дети-актёры Ирландии
Актрисы театра Ирландии
Актрисы телевидения Ирландии
Киноактрисы Ирландии
Дети-актёры США
Актрисы театра США
Актрисы телевидения США
Киноактрисы США
Лауреаты премии Ирландской академии кино и телевидения
Лауреаты Премии британского независимого кино лучшей актрисе